«Воды́ слона́м!» () — кинофильм режиссёра Фрэнсиса Лоуренса по одноимённому бестселлеру Сары Груэн. Премьера в России прошла 21 апреля 2011 года.

Сюжет 
Чарли О’Брайан, владелец передвижного цирка, после представления знакомится с 93-летним Джейкобом Дженковски, который отстал от группы своего дома престарелых. Джейкоб рассказывает, что раньше работал в цирке и был свидетелем одной из величайших катастроф на арене.

В годы Великой депрессии Джейкоб — способный 23-летний ветеринар, переехавший с семьёй из Польши в США. В день проведения итогового экзамена в Корнеллском университете юноше сообщают о гибели в автокатастрофе его родителей. Банк забирает дом Джейкоба в счёт долга за его обучение. Оставшись один, Джейкоб не видит смысла получать диплом ветеринара и садится в проезжающий поезд, принадлежащий цирку братьев Бензини.

Джейкоб знакомится с прекрасной наездницей Марленой. Цирком управляет дрессировщик и конференсье Август, муж Марлены — харизматичный, но вспыльчивый и жестокий человек. Он берёт Джейкоба на работу ветеринаром, когда тот определяет, что цирковая лошадь тяжело больна. Август требует поставить лошадь на ноги, чтобы она работала до самого конца и приносила прибыль. Из-за недостатка средств животных кормят падалью, а работникам задерживают зарплату. Но Джейкоб не может заставить себя мучить животное и, рассказав всё Марлене, пристреливает обречённую лошадь. Август в ярости угрожает сбросить Джейкоба с поезда, если тот не будет ему подчиняться.

Август решает приобрести слониху, чтобы заменить номер с лошадью. Животное быстро привыкает к Марлене и Джейкобу, однако плохо поддаётся дрессировке. Во время представления слониха сбрасывает Марлену, чем вызывает гнев хозяина цирка, который в припадке бешенства избивает слона до полусмерти. Пытаясь вылечить слониху, Джейкоб обнаруживает, что она понимает команды на родном языке ветеринара — польском. Благодаря этому открытию животное быстро осваивает новые трюки. Номер с участием слонихи вызывает большой интерес у зрителей во всех городах, цирк начинает зарабатывать огромные деньги.

В процессе дрессировки слонихи Джейкоб и Марлена сближаются. Юноша влюбляется в неё, и Марлена вскоре начинает отвечать ему взаимностью. Август начинает подозревать жену и решает избавиться от Джейкоба, сбросив его ночью с поезда. Марлена узнаёт об этом и сбегает вместе с Джейкобом, но подручные Августа находят их в гостинице и возвращают дрессировщицу в цирк, а Джейкоба сильно избивают.

Пробравшись обратно в цирк, Джейкоб узнаёт, что двух его знакомых работников убили, сбросив на ходу с поезда. На следующем представлении работники цирка из мести выпускают из клеток диких зверей. Зрители в ужасе убегают. Август, увидевший Джейкоба и Марлену вместе, в ярости пытается задушить жену. В этот момент слониха освобождается от цепи и убивает Августа колышком, которым была пришпилена к земле.

Не найдя виновных, власти закрывают цирк. Джейкоб возвращается в Корнелл и получает диплом. В настоящем он воспоминает, как они с Марленой перешли в другой цирк, где Марлена работала наездницей, а Джейкоб ветеринаром. Они женятся и покупают дом с землёй для лошадей и слонихи, которых взяли с собой. У них рождается пятеро детей. После долгих счастливых лет вместе Марлена умирает.

Рассказав свою историю, Джейкоб просит взять его в передвижной цирк кассиром, и хозяин цирка соглашается. Джейкоб говорит, что «вернулся домой».

В ролях 
 Роберт Паттинсон — Джейкоб Дженковски
 Риз Уизерспун — Марлена Розенблют
 Кристоф Вальц — Август Розенблют
 Хэл Холбрук — Джейкоб Дженковски в старости
 Пол Шнайдер — Чарли О’Брайен
 Кен Фори — Эрл
 Тим Гини — Бриллиантовый Джо
 Марк Повинелли — Кинко / Уолтер
 Скотт Макдональд — Блэки
 Джим Нортон — Кэмел
 Ричард Брейк — Грэди
 Джеймс Фрэйн — ответственный за слониху Рози

Интересные факты 
 В фильме «Ярмарка тщеславия» (2004) Роберт Паттинсон исполнил роль сына героини Риз Уизерспун, однако сцены с его участием были вырезаны при монтаже. Этот факт был использован на MTV Movie Awards 2011, где при вручении награды Паттинсон заявил Уизерспун, что не вырезал её, но «трахнул».
 Сцена удушения Марлены Августом скопирована из фильма «Бесславные ублюдки», где герой Кристофа Вальца проделывал то же самое по отношению к героине Дианы Крюгер, но с большим успехом.
 Изначально роль Августа должен был исполнять Шон Пенн.
 Ченнинг Татум, Эндрю Гарфилд и Эмиль Хирш могли сыграть Джейкоба, а Скарлетт Йоханссон, в свою очередь, пробовалась на роль Марлены.
 Из-за съёмок в этом фильме Кристофу Вальцу пришлось отказаться от роли Зигмунда Фрейда в картине «Опасный метод» (2011).
 В действительности у льва есть зубы, но при помощи цифровой обработки их удалили.
 В качестве основы сценария был использован роман Сары Груэн «Воды слонам!», написанный в рамках NaNoWriMo.

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы США
Фильмы 20th Century Studios
Экранизации романов Канады
Фильмы о цирке
Фильмы о слонах
Фильмы о Великой депрессии
Фильмы США 2011 года